Taumatawhakatangi­hangakoauauotamatea­turipukakapikimaunga­horonukupokaiwhen­uakitanatahu (85 letters) is de naam van een heuvel, dicht bij Mangaorapa en dicht bij Porangahau, op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. Deze naam wordt vaak afgekort tot Taumata.

De naam komt uit de taal van de Maori's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, en luidt in hun Maori-taal: Taumata-whakatangihanga-kōauau-o-Tamatea-turipūkaka-pikimaunga-horonoku-pōkai-whenua-ki-tana-tahu. 

Een 57-letterversie van de naam (Taumatawhakatangi­hangakoauauatamatea­pokaiwhen­uakitanatahu) werd door Peter Cape gebruikt in een lied. 

De heuvel met maar liefst 85 letters is de langste plaatsnaam en is vermeld in het Guinness Book of Records. Sommigen beweren dat deze naam reeds lang gebruikt werd door lokale Maori's, anderen beweren dat deze naam ingevoerd werd opdat hij langer zou zijn dan de Welshe naam Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, een dorp op het eiland Anglesey in Wales.

Een mogelijke (vrije) vertaling is: De top van de heuvel waar Tamatea, de man met de grote knieën, die bergen neersloeg, beklom en verzwolg om het land door te trekken, gekend als de Landeter, speelde op zijn neusfluit voor zijn geliefde.

Zie ook 
 Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit (163 letters), de langste plaatsnaam. Dit is de officiële naam van Bangkok. Overigens bestaat de naam in het Thaise schrift uit 95 letters (klinkertekens worden doorgaans niet als letters beschouwd).

Berg in Nieuw-Zeeland
Hawke's Bay
Geografie van Nieuw-Zeeland (Noordereiland)